es un término japonés para productos famosos relacionados con regiones concretas del país. Suelen ser elementos de la gastronomía regional japonesa, si bien la categoría incluye también artesanía local. Los meibutsu tienen típicamente un carácter tradicional, aunque ciertos productos contemporáneos pueden incluirse si son distintivos y populares. Se compran a menudo como omiyage (suvenires) para obsequiar.

Aspectos culturales 

Varias ilustraciones en diversas versiones de la serie de ukiyo-e Las cincuenta y tres estaciones de Tōkaidō representan meibutsu, incluyendo el shibori de Arimatsu, una tela estampada vendida en Narumi (estación 41) y kanpyō (calabaza en rodajas), un producto de Minakuchi (estación 51), así como varios salones de té en Mariko (estación 21) y una famosa tateba (parada de descanso) vendiendo un tipo de mochi (pastel de arroz) llamado ubagamochi en Kusatsu (estación 51).

Según un ensayo de Laura Nenzi, el meibutsu podría ser «clasificado en las siguientes cinco categorías: (1) suvenires simples como las espadas de Kamakura o los biombos decorados con conchas de Enoshima; (2) especialidades gastronómicas como los pasteles de arroz asados (yakimochi) de Hodogaya y las gachas de ñame torojiru de Mariko; (3) suvenires sobrenaturales y panaceas milagrosas, como los polvos amargos de Menoke que supuestamente curan un gran número de males; (4) objetos extraños que añaden un toque “exótico” al aura de cada ubicación, como las salamandras resistentes al fuego de Hakone; y (5) las prostitutas, que hicieron famosas localidades como Shinagawa, Fujisawa, Akasaka, Yoshida y Goyu. Estos artículos hacían que la gente se parase en localidades por lo demás pobres y remotas, contribuyendo a la economía local y al intercambio entre gentes de diferentes orígenes.»

Notas

Véase también 

 Artesanía japonesa
 Gastronomía regional japonesa
 Meisho

Gastronomía de Japón
Turismo en Japón
Cultura popular de Japón
Geografía de Japón